Rozália-kápolna (Dunabogdány)
Rozália-kápolna (Dunaföldvár)
Rozália-kápolna (Esztergom)
Rozália-kápolna (Eger)
Rozália-kápolna (Fraknó)
Rozália-kápolna (Jászberény)
Rozália-kápolna (Szeged)
Rozália-kápolna (Tamási)